Mantion est une entreprise française dont le siège est situé à Besançon (France), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation des systèmes coulissants pour le bâtiment.

Histoire 

 
L’entreprise créée par Alexandre Mantion, en 1920, est tout d’abord spécialisée dans la fabrication de ferronneries d’art. La société s’élargit, dès 1935, dans la production de systèmes coulissants de fermetures/ouvertures (rails, montures et accessoire) pour portes coulissantes à destination du secteur agricole.

Fort de sa réussite, l’entreprise poursuit sa diversification pour se positionner progressivement sur le secteur du bâtiment (systèmes de ferrures coulissants pour portes) et l’industrie (systèmes de manutention par monorail aérien). 
 En 1964 : l’entreprise déménage ses locaux pour s’installer dans la zone industrielle de Trépillot à Besançon (siège social et principal site de production). 
 1993 : Implantation de l’entreprise en Allemagne avec une filiale dans la Ruhr pour conquérir le marché Allemand.
 2001 : Acquisition de la société Bourquin Décolletage
 2003 : Acquisition de la société Valcomp en Pologne 
 2008 : Acquisition de la société Wimove, spécialisée dans la motorisation pour volets et portes 
 2013 : Ouverture de bureau commercial à Bombay 
 2014 : Ouverture du bureau commercial à Dubai
 2014 : Inauguration de ses nouveaux locaux à Besançon 
 2015 : Ouverture du bureau commercial à Singapour 
 2015 : Ouverture du bureau commercial au Canada
 2019 : Ouverture du bureau commercial aux Etats-Unis

Chiffres clés 
Mantion est un groupe dont le siège social est à Besançon et qui se compose de plusieurs filiales commerciales ou de fabrication. 

Le groupe Mantion estime son effectif à plus de 200 salariés dont 110 sur le site de Besançon.

En 2014, Mantion est le leader des systèmes coulissants en Europe avec une surface industrielle de 28 000 m² (5 000 références produits et plus de 10000 composants).

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 
 

Entreprise du bâtiment ayant son siège en France
Économie à Besançon
Entreprise fondée en 1920